Leplaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Leplaea ingår i familjen Meliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kinesträdordningen
Leplaea